En anglais, sequel veut dire la suite d'une œuvre (en français, on trouve parfois le faux-ami « séquelle ») : 
Hell: The Sequel est un EP des rappeurs Eminem et Royce da 5'9" (formant le groupe Bad Meets Evil), sorti en .

Aussi :
 SEQUEL est le langage de programmation qui a inspiré le SQL.
 En français, une séquelle est une lésion qui persiste après la guérison d'une maladie ou blessure.